Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1969-1970 è stato il 19° organizzato sotto questa definizione e il 5° dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 48º campionato italiano.

Le ventiquattro squadre sono divise in due gironi all'italiana da dodici l'uno. La prima viene promossa in Serie A e le ultime due retrocedono in Serie C. Nel Girone B si rende necessario un maxispareggio salvezza tra le ultime cinque classificate.

Vengono promosse nella massima serie la Libertas Biella (retrocessa nel 1966-67) e la Libertas Livorno (assente dal 1967-68).

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Spareggio salvezza

Girone B

Classifica

Risultati

Spareggi salvezza

Classifica 

 La Fides Messina si salva grazie alla vittoria nello scontro diretto contro il U.S. Palermo

Finali per il titolo

Verdetti 
  La Libertas Biella vince il piccolo scudetto della Serie B
Formazione: Gallo, Castagnetti G., Castagnetti L., Caglieris, Lucarelli, Polzot, Biasiol, Riva, Celoria, Furia.

Fonti
Per il girone B La Gazzetta del Mezzogiorno Edizione 1969-70 e la Gazzetta del Sud edizione 1969-70
Il Corriere dello Sport

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1969
Pallacanestro nel 1970
1969-1970